Суперкубок Болгарії з футболу 2015 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку Черно море. Переможцями суперкубка вперше у своїй історії стали Черно море.

Матч

Деталі

Примітки 

2015
Болгарія
2015 у болгарському спорті